Koschin hat folgende Bedeutungen:

 eine afrikanische Sprache, siehe Koschin (Sprache)
 ein russischer Kommandeur der Marineflieger, siehe Igor Sergejewitsch Koschin
 ein russischer Künstler, siehe Semjon Leonidowitsch Koschin
 ein tschechischer Ort, siehe Košín